Indonézia legnagyobb városainak listája

Hivatkozások 

 
Települések listái országok szerint
Idegen nyelvű térképet tartalmazó szócikkek